Cojocna ( "Ocna Clujului"):
 Cojocna (, ), o comună în județul Cluj
 Biserica de lemn din Cojocna, comuna Cojocna, județul Cluj
 Așezarea fortificată de la Cojocna, județul Cluj
 Straja (Cojocna), Cluj
 Băile Cojocna (, o stațiune balneo-climaterică aflată în estul comunei Cojocna în județul Cluj
 Județul Cojocna

Vezi și 
 Cojoc
 Cojoc (dezambiguizare)
 Cojoci
 Cojocani
 Cojocar, Cojocaru
 Cojocăreni
 Cojoiu
 Cojoaica de pădure
 Sulă
 Listă de nume românești - litera C

Toponime românești